Dada Life — шведский электронный дуэт, созданный Стефаном Энбломом (Stefan Engblom) и Олле Корниром (Olle Corneér) в 2006 году. В 2013 году Dada Life были признаны № 35 в ежегодном рейтинге 100 диджеев по версии DJ Magazine. В 2014 году занимали 54 место в рейтинге.

Музыканты до объединения 
До организации дуэта Dada Life Олле Корнир участвовал в проекте Dibada, выпустил альбом «Songs For Good Lives» и несколько синглов. Стефан Энблом в проекте Phasio выпустил альбом «Just One More Day», три его сингла попадали в Топ 10 Швеции. Стефан Энблом писал для других музыкантов.

Dada Life 
Дуэт образовался в 2006 году и в этом же году выпустил свой первый сингл «Big Time». Следующим был двойной сингл «The Great Smorgasbord / We Do Have A Plan». А выпущенный в 2007 году сингл «The Great Fashionistas Swindle» принес успех проекту. Сингл поддержали Пит Тонг, Джадж Джулз, Эрик Придз и многие другие диджеи. В 2009 году дуэт выпустил свой первый альбом «Just Do The Dada».

Дискография

Синглы 
2006
 Big Time
2007
 The Great Fashionista Swindle
 This Machine Kills Breakfast
 We Meow, You Roar
2008
 Sweeter Than Fever
 Your Favourite Flu
 Fun Fun Fun
 Vote Yes!
 The Great Smorgasbord
2009
 Happy Hands And Happy Feet
 Sweet Little Bleepteen
 Let’s Get Bleeped Tonight
 Smile You’re On Dada
 Love Vibrations
2010
 Just Bleep Me (Satisfaction)
 Cookies With A Smile
 Tomorrow
 Unleash the F***ing Dada
2011
 White Noise / Red Meat
 Fight Club Is Closed (It’s Time for Rock 'n' Roll)
 Happy Violence
 Kick Out The Epic Motherfucker
2012
 Rolling Stones T-Shirt
 Feed The DADA
2013
 So Young So High
 Born to Rage
 Happy Violence
2014
 One Smile
 Freaks Have More Fun
2015
 Tonight We’re Kids Again
2016
 Tic Tic Tic
 Red Is the Color of Rage
 Yellow Is the Color of Happiness
2017
 Stefan Engblom - Pure Adrenaline
 We Want Your Soul

Альбомы 
2009
 Just Do The Dada
2010
 Just Do the Dada (Extended and Remixes)
2012
 The Rules of Dada
2015
 Welcome To Dada Land

2018

 Our Nation

Ремиксы 
2007
 Tonite Only — Where The Party’s At (Dada Life Remix)
2009
 Alex Gopher — «Handguns (Dada Life Remix)»
 Dimitri Vegas & Like Mike — «Under The Water (Dada Life Remix)»
 Moonbootica — «The Ease (Dada Life Remix)»
 Moonflower & Abs — «Feel Free (Dada Life Remix)»
 Super Viral Brothers — «Hot Chocolate (Dada Life Remix)»
 Albin Myers — «Times Like These (Dada Life Remix)»
 Eric Prydz — «Pjanoo (Dada Life Guerilla Fart Edit)»
2010
 MVSEVM — «French Jeans (Dada Life Remix)»
 Young Rebels & Francesco Diaz — Damascus (Dada Life Remix)
 Erik Hassle — «Hurtful (Dada Life Remix)»
 Gravitonas — «Kites (Dada Life Remix)»
 Tim Berg — «Alcoholic (Dada Life Remix)»
 Kaskade — «Dynasty (Dada Life Remix)»
 Dan Black feat. Kid Cudi — «Symphonies (Dada Life Remix)»
 Chickenfoot — «Oh Yeah (Dada Life Remix)»
 Kylie Minogue — «All The Lovers (Dada Life Remix)»
 Gravitonas — «Religious (Dada Life Remix)»
 Martin Solveig feat. Dragonette — «Hello (Dada Life Remix)»
 Bart Claessen — «Catch Me (Dada Life Remix)»
 Malente — «Music Forever (Dada Life Remix)»
 Boy 8-Bit — «Suspense Is Killing Me (Dada Life Guerilla Fart #5)»
 Staygold — «Video Kick Snare (Dada Life Remix)»
 Designer Drugs — «Through the Prism (Dada Life Remix)»
2011−2012
 Lady Gaga — «Born This Way (Dada Life Remix)»
 Hardwell — «Encoded (Dada Life Remix)»
 Mustard Pimp — «ZHM (Dada Life Remix)»
 Afrojack & R3hab — «Prutataaa (Dada Life Remix)»
 David Guetta & Taio Cruz — «Little Bad Girl (Dada Life Remix)»
 Duck Sauce — «Big Bad Wolf (Dada Life Remix)»
 Justin Bieber — «Boyfriend (Dada Life Remix)»
 Kaskade, Dada Life, Haley — Llove feat. Haley (Dada Life Remix)
 Madonna — Girl Gone Wild (Dada Life Remix)
2013
 Marina and the Diamonds — How To Be A Heartbreaker (Dada Life Remix)
 Bingo Players — Out Of My Mind (Dada Life Remix)
2014
 Jessie J, Ariana Grande & Nicki Minaj — Bang Bang (Dada Life Remix)

Примечания

Ссылки 
 Сайт проекта
 Страница дуэта на LastFM
 Myspace

Музыкальные коллективы Швеции
Электронные музыкальные коллективы Швеции
Ремиксеры
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2006 году